Индепенденс-холл (, букв. Зал Независимости) — здание на площади Независимости в Филадельфии, штат Пенсильвания, США, известное как место, в котором обсуждали, согласовывали и подписали в 1776 году Декларацию независимости; место подписания Конституции США. С 1775 по 1783 года здание использовалось как место сбора Второго Континентального конгресса. В настоящее время здание является частью исторического парка США, занесено ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия.

История строительства 
Спроектированное в георгианском стиле  и , здание было построено Вулли в период с 1732 по 1753 года. Изначально здание предназначалось для правительства Пенсильвании.

Индепенденс-холл построен из красного кирпича. Наивысшая точка здания возвышается на 41 метр над землёй. К зданию примыкают ещё 2 постройки: старое здание городского совета с востока и Конгресс-холл с запада.

За свою историю здание несколько раз реконструировалось. В 1830 году перестроено в духе позднего классицизма (неогреческий стиль) по проекту Дж. Хэвиленда. В 1950 году силами комитета ведомства национальных парков зданию вернули его прежний исторический вид образца 1776 года.

Колокол Свободы 

Колокольня Индепенденс-холла была местом, где изначально располагался Колокол Свободы. В настоящее время на колокольне находится Вековой колокол (), созданный в 1876 году на столетие объявления независимости. Колокол Свободы выставляется на публику в одном из соседних павильонов.

В 1976 году королева Великобритании Елизавета Вторая, будучи с визитом в Филадельфии, преподнесла в качестве подарка американскому народу реплику Векового колокола, изготовленную тем же самым заводом, что и оригинальный колокол. Сейчас он установлен на колокольне недалеко от Индепенденс-холла.

Исторические события

Работа Второго Континентального конгресса и Декларация Независимости 

В период 1775 по 1783 года здание Индепенденс-холла являлось основным местом сбора Второго Континентального конгресса, собранного из представителей каждой из тринадцати колоний. Декларация Независимости была утверждена здесь 4 июля 1776 года, а затем зачитана публике на площади, которая известна сейчас как площадь Независимости. Этот документ объединил колонии Северной Америки и провозгласил их независимости от Великобритании. Это событие празднуется 4 июля как День Независимости.

14 июня 1775 года в Индепенденс-холле делегаты Континентального конгресса выбрали Джорджа Вашингтона командующим Континентальной армией. 26 июля Бенджамин Франклин был избран Генеральным почтмейстером США.

Подписание Конституции США 
Конституция США была подписана представителями делегаций 11 штатов и единственным оставшимся представителем делегации штата Нью-Йорк Александром Гамильтоном. Тринадцатый штат Род-Айленд принял решение не отправлять делегатов на съезд. Джордж Вашингтон был назначен председателем дебатов, проходивших с мая по сентябрь 1787 года. Несмотря на то, что его мнение имело огромный вес, Вашингтон внес лишь незначительный вклад в дискуссию относительно Конституции США. Хотя летом 1787 года стояла невероятная жара, все окна Индепенденс Холл были закрыты, чтобы никто не смог подслушать обсуждения конституции.

Проект конституции, включающий в себя преамбулу и семь статей, был представлен всем тринадцати штатам. Документ вступал в силу после её ратификации представителями 9 штатов. 21 июня 1788 года Нью-Гемпшир стал девятым штатом, одобрившим текст конституции. После ратификации, конституция вступила в силу 4 марта 1789 года.

Прочее 
Здание Индепенденс-холла хорошо известно во всём мире — с 1928 года оно изображается на реверсе купюры в сто долларов США.

См. также 

 Сэкстон, Джозеф
 Федерал-холл

Примечания

Ссылки 

Всемирное наследие в США
Культура Филадельфии
Здания и сооружения Филадельфии
Кирпичные здания и сооружения США
Бывшие капитолии США
Национальные исторические памятники Пенсильвании
холл